Pliegue puede hacer referencia a:
 en geología, al plegamiento o deformación de los estratos de rocas;
 en panadería, a la greña del pan;
en anatomía, el pliegue vocal hace referencia a las cuerdas vocales;
en el arte figurativo, al ropaje o representación realista de la indumentaria;
en moda, al dobladillo.